Turchia
 Pazar – comune della provincia di Rize
 Pazar – comune della provincia di Tokat